Анастасия Игоревна Волович (; ) — американский физик-теоретик, занимается исследованиями квантовой теории поля, общей теорией относительности и теорией струн. Профессор физики в Университете Брауна. Доктор философии (PhD) по физике. Член Американского физического общества.

Биография 
Выпускница московской физико-математической школы № 2 (1993). Окончила бакалавриат и магистратуру физического факультета МГУ (1999). Продолжила обучение в США. В 2002 году в Гарвардском университете под руководством профессора Эндрю Строминджера защитила диссертацию на тему «Holography for coset spaces and noncommutative solitons» и получила степень PhD in Physics. 

В 1998, 1999 и 2001 годах была приглашенным исследователем в Лаборатории теоретической физики и физики высоких энергий Парижского университета. В 2002—2005 гг. постдок в Институте теоретической физики Кавли Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Занималась исследованиями в Институте перспективных исследований в Принстоне (2005—2006, 2011, 2017—2018). С 2006 года преподает в  Университете Брауна, с 2016 года — профессор. С 2013 года приглашенный исследователь ЦЕРН.

Волович работает над математическими структурами в рамках калибровочных и гравитационных теорий. Она разработала новые перспективы на диаграммах Фейнмана; делая их оценку более эффективной и мощной. Волович создала математический инструмент, который может помочь анализировать многоконтурные амплитуды на основе теории мотивов. Она внесла вклад в понимание N = 4 суперсимметричных амплитуд теории Янга — Миллса.

Волович является наставником женщин-учёных в Университете Брауна и организовала Международную физическую олимпиаду. В 2019 году принимала участие в семинаре для женщин, занимающихся исследованиями на стыке математики и физики высоких энергий.

С 2021 года главный редактор .

Личная жизнь 
Муж — Маркус Спрадлин, профессор физики Университета Брауна.

Награды 
 2007 — NSF CAREER Awards
 2008 — 
 2011 — Стипендия Слоуна
 2015 —  Investigator
 2016, 2017, 2018 — Финалист национальной Премии Блаватника для молодых учёных
 2019 — Член Американского физического общества

Избранные публикации 
 Marcus Spradlin, Andrew Strominger, Anastasia Volovich. De Sitter Space // Unity from Duality: Gravity, Gauge Theory and Strings, 423—453, 29 January 2003.
 Zvi Bern, Lance J. Dixon, David A. Kosower, Radu Roiban, ‪Marcus Spradlin, Cristian Vergu, Anastasia Volovich. The Two-Loop Six-Gluon MHV Amplitude in Maximally Supersymmetric Yang-Mills Theory // Physical Review, 78 (4), 045007,  August 2008.
 Alexander Goncharov, ‪Marcus Spradlin, Cristian Vergu, Anastasia Volovich. Classical Polylogarithms for Amplitudes and Wilson Loops // Physical Review Letters, 105 (15), 151605, 7 October 2010.

Примечания

Ссылки 
 Curriculum Vitae
 Anastasia Volovich на сайте Брауновского университета

Выпускники Гарвардского университета
Профессора Брауновского университета
Персоналии:Институт перспективных исследований
Выпускники физического факультета МГУ
Женщины-физики
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Выпускники 2-ой физико-математической школы
Simons Investigator